

Плотниковське сільське поселення — сільське поселення, Бакчарський район, Томська область
 Плотниковське сільське поселення — сільське поселення, Даниловська район, Волгоградська область